Les mots dubius (masculin), dubia (féminin) et dubium (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « hésitant, indécis » ou « équivoque, douteux ».

En taxonomie :
 les mots dubius, dubia et dubium sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales qui sont équivoques pour une raison ou pour une autre, souvent parce qu'elles peuvent être confondues avec une autre espèce. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : dubius, dubia, dubium ;
 dans la nomenclature zoologique, un  (« nom douteux » en latin, pluriel nomina dubia) est un qualificatif apposé à un nom scientifique d'utilisation douteuse, par exemple quand on n'est pas certain qu'il s'applique bien à un spécimen donné.

Épithète spécifique